Woskresseniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /Woskressenowka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw, siehe Woskresseniwka (Bohoduchiw)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk, siehe Woskresseniwka (Nowomoskowsk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Wassylkiwka, siehe Woskresseniwka (Wassylkiwka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Stadtkreis von Krasnyj Lutsch, siehe Woskresseniwka (Krasnyj Lutsch)

siehe auch:
 Woskressenske